Батујво има више значења:

 Батујво (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Батујво (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику